Perras ist der Familienname folgender Personen: 

 Dominique Perras (* 1974), kanadischer Radrennfahrer
 Ernst Perras (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Oreal Perras (1942–2017), kanadischer Wrestler
 Scott Perras (* 1983), kanadischer Biathlet

Siehe auch:
 Perra

en:Perras (surname)